Andrea Valentini (1820-1909), storico italiano
 Andrea Valentini (n. 1971), allenatore di pallacanestro italiano
 Andrea Valentini (n. 1977), pentatleta italiano